L'indice d'intégrité du paysage forestier (IIPF ; , FLII) est un indice mondial annuel de l'état des forêts mesuré par le degré de modification anthropique.

Classements 
L'indice classe 172 pays en 2019 :

Contexte 
L'index a été rédigé par une équipe mondiale d'experts en conservation des forêts, dont:

Références

Voir aussi

Liens internes 
 Paysage forestier intact

Liens externes 
  Forest Landscape Integrity Index , page officielle, avec une carte agrandissable.

Indicateur environnemental
Écologie du paysage
Écologie forestière